Goritz ist der Name folgender Orte:

 Goritz, Ortsteil der Gemeinde Wardow im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Deutsch Goritz, Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Goritz bei Radkersburg, Katastralgemeinde von Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Goritz ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Goritz (um 1455–1527), Humanist und Mäzen, auch Ianus Coricius und Johannes Corycius

 Walter Goritz, Pseudonym des deutschen Regisseurs Michael Lentz

Siehe auch:
 Göritz